Беннекенштайн () — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Вернигероде. Подчиняется управлению Броккен-Хохгарц. Население составляет 2234 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 23,65 км². Официальный код — 15 3 69 004.

Литература

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Саксонии-Анхальт